Die wilde Auguste steht für:

 Die wilde Auguste (Schwank), Schwank von Theo Halton mit der Musik von Walter Kollo
 Die wilde Auguste (1956), deutscher Spielfilm von Georg Jacoby
 Die wilde Auguste (1997), deutscher Fernsehfilm von Udo Schürmer